Vladimir Vladimirovič Jurzinov (), ruski hokejist, * 20. februar 1940, Moskva.

Jurzinov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Dinamo Moskva, kariero je končal pri klubu KooVee Tampere v finski ligi. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati in eno bronasto medaljo. Za reprezentanca je na 54-ih tekmah dosegel 23 golov. Leta 1998 je bil selektor ruske reprezentance

Pregled hokejske kariere 

|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 5
| 7
| 12
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 2
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 72/73
|
| 35
| 13
| 13
| 26
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska liga
| 73/74
|
| 35
| 24
| 18
| 42
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti KooVee Tampere
Selektorji ruske hokejske reprezentance
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki